«Fantasy» — песня, написанная американской певицей Мэрайей Кэри и Дэйвом Холлом для пятого студийного альбома «Daydream», сочетающая элементы танцевальной и поп-музыки с R&B. Сингл с этой песней возглавил чарты многих стран, включая США (Hot 100), Великобританию (UK Singles Chart), Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Песня стала второй в истории журнала Billboard (после «You Are Not Alone» Майкла Джексона) и первой исполненной женщиной, сразу дебютировавшей на первом месте в Billboard Hot 100 (и 9-м чарттоппером певицы в США). Сингл получил статус 2-кр.платинового (первый раз для Мэрайи) от RIAA и стал вторым синглом 1995 года по суммарному тиражу в США (более 1,500,000 копий). В дальнейшем песня вошла в несколько альбомов-компиляций: Number 1’s (1998), Greatest Hits (2001) и The Very Best of Mariah Carey (2010).

История 
С «Daydream» Кэри начала включать в свою музыку городской R&B и хип-хоп, что очень заметно в «Fantasy». После того, как Кэри начала писать песни для своего нового альбома Daydream, она решила включить отрывок из песни Tom Tom Club «Genius of Love» в более быструю песню. После этого Кэри и Холл начали включать сэмпл в текст и мелодию, которые она уже написала и спродюсировала.

Композиция 
«Fantasy» это R&B и данс-поп-песня в которой сочетаются элементы фанк-музыки, хип-хопа и bubblegum pop.

Отзывы 
Композиция «Fantasy» получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Билл Лэмб из About.com весьма положительно отозвался о песне, назвав её «действительно вдохновляющей» и «высшей точкой карьеры» для Кэри.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео на сингл было первым, которое Кэри сняла полностью самостоятельно. Кэри открыто говорила о том, что ей не нравились некоторые из своих предыдущих музыкальных клипов. Поэтому она решила единолично снимать видео. Кэри сказала, что её вдохновением для видео было создание «чувства свободы и открытости», попытка изобразить свободу, которой она наконец-то достигла, получив разрешение на съёмку своего первого видео. Видеоклип для песни «Fantasy» дебютировал 7 сентября 1995 года на «церемонии MTV Video Music Awards 1995». Видео начинается с того, что Кэри катается на роликах перед входом на променад в парке развлечений Playland, расположенном в городе Рай, штат Нью-Йорк, и катается на Dragon Coaster, фирменных деревянных горках парка. Видео продолжается различными фрагментами Кэри до конца второго куплета. После этого видео переключается на ночную сцену, в которой люди танцуют на стоянке около своих машин.

Награды и номинации 
«Fantasy» выиграла множество престижных наград в музыкальной индустрии в 1995 и 1996 годах. На Blockbuster Entertainment Awards песня получила награду в категории «Favorite Single». Кроме того, в 1996 году песня была удостоена награды «Pop Award» на ежегодной церемонии American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP). Кэри выиграла награду «Dance Record of the Year» awна церемонии «National Dance Music Awards» в 1996 году. «Fantasy» в 1996 году выиграла две награды на «Winter Music Conference National Dance Music Awards» в категориях «Favorite Single» и «Dance Record of the Year». Песня получила награду Broadcast Music Incorporated (BMI) в категории «Pop Song of the Year» в 1997 году, а также награду «Favorite Single» на ежегодной церемонии премии «Archer Awards». Также песня была номинирована в категории За лучшее женское вокальное поп-исполнение на 38-я церемонии «Грэмми».

Концертные исполнения 

«Fantasy» была исполнена на 23rd Annual American Music Awards, где Кэри получил две высшие награды.

Наследие 
«Fantasy» продемонстрировала, как музыкальный образец может быть преобразован «в полностью реализованный шедевр поп-музыки».
Джудник Мейард, автор издания TheFader, написала, что в отношении сотрудничества R&B и хип-хопа, «Чемпионом этого движения является Мэрайя Кэри». Мейард также сказала, что «и по сей день рэпер ODB и Мэрайя всё ещё могут быть лучшим и самым случайным хип-хоп-коллаборацией всех времён», сославшись на запись «Fantasy», «R&B и Хип-хоп были лучшими сводными братом и сестрой».

Участники записи 
По информации с диска Daydream.

 Mariah Carey — вокал, автор, продюсер
 Dave Hall — сопродюсер, автор
 Tina Weymouth — соавтор
 Chris Frantz — соавтор
 Steven Stanley — соавтор
 Adrian Belew — соавтор

Список композиций 

Worldwide CD сингл
 «Fantasy» — 4:04
 «Fantasy» (Bad Boy) Featuring O.D.B. — 4:53

UK #1/US CD макси-сингл
 «Fantasy» (Album Version) — 4:06
 «Fantasy» (Bad Boy Fantasy) — 4:51
 «Fantasy» (Bad Boy) Featuring O.D.B. — 4:52
 «Fantasy» (Bad Boy Mix) — 4:14
 «Fantasy» (Def Club Mix) — 11:15

UK CD макси-сингл #2
 «Fantasy» (MC Mix) — 6:29
 «Fantasy» (Puffy’s Mix) — 4:53
 «Fantasy» (Puffy’s Club Mix) — 4:49
 «Fantasy» (The Boss Dub) — 8:53
 «Fantasy» (Sweet Dub Mix) — 8:11

Fantasy EP
 «Fantasy» (feat. O.D.B.) — 4:53
 «Fantasy» (feat. O.D.B. — Bad Boy Fantasy) — 4:51
 «Fantasy» (Bad Boy Mix) — 4:14
 «Fantasy» (Puffy’s Club Mix) — 4:50
 «Fantasy» (Def Radio Mix) — 3:46
 «Fantasy» (Def Club Mix) — 11:15
 «Fantasy» (MC Mix) — 6:28
 «Fantasy» (The Boss Mix) — 8:52
 «Fantasy» (Def Drums Mix) — 4:00
 «Fantasy» (Sweet Dub Mix) — 8:13
 «Fantasy» (Live at Madison Square Garden — October 1995) — 4:31

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Песни 1995 года
Песни Мэрайи Кэри
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM